Fraham steht für:
 Fraham, Gemeinde im Bezirk Eferding, Oberösterreich 
 Fraham (Aschau am Inn), Ortsteil der Gemeinde Aschau am Inn, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Fraham (Taufkirchen), Ortsteil der Gemeinde Taufkirchen (Landkreis Mühldorf am Inn), Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Fraham (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Ort bei Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Fraham (Gemeinde Reichersberg), Ortschaft von Reichersberg, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Fraham (Gemeinde Roßbach), Ortschaft von Roßbach, Bezirk Braunau am Inn, Oberösterreich
 Fraham (Gemeinde Seeham), Ort bei Seeham, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg